Die Bezeichnung Hansaviertel tragen Gebiete in verschiedenen Städten:

 Berlin-Hansaviertel,
 Münster-Hansaviertel (Westfalen),
 Hansaviertel (Rostock),
 Hansaviertel in Wilhelmshaven,
 Hansaviertel in Frankfurt (Oder)
 
Siehe auch:
Hanseviertel in Hamburg und Erfurt